

Sigles 
INH est un sigle qui peut désigner :

 Institut national des hydrocarbures, un ancien organisme public algérien, fusionné en 1998 avec cinq autres entités au sein de l'Institut national d'électronique et de génie électrique ;

  (en français, Institut pour la neurobiologie et la recherche cérébrale), un ancien institut de médecine est-allemand (1981-1991) ;

  (en français, Institut national des hydrocarbures), un ancien organisme public de l'énergie espagnol (1981-1995) ;

 Institut national d'horticulture, d'Angers, un ancien établissement d'enseignement supérieur aujourd'hui intégré à l'Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage ;
 Institut national d'hygiène, un ancien institut français de santé publique (1941-1964), l'ancêtre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

 Institut national d'hygiène, un institut de santé publique marocain.

Abréviations 
INH est une abréviation pouvant désigner :
 isoniazide, un dérivé de l'acide isonicotinique, utilisé comme antituberculeux.

InH est une abréviation pouvant désigner :
 la forme acide d'un indicateur de pH.

Codes 
inh peut désigner :
 ingouche, selon les codes ISO 639-2 et ISO 639-3.

INH peut désigner :
 Aérodrome d'Inhambane, un aéroport du Mozambique, selon le code AITA des aéroports ;
 Indes orientales néerlandaises, selon l'ancien code FIFA.

Code IATA des aéroports
Code